Edwarda – imię żeńskie pochodzenia angielskiego, żeński odpowiednik imienia Edward. W języku staroangielskim słowo ead oznacza „pomyślność, dobrobyt, szczęście”, a także „obrońca”.

Edwarda imieniny obchodzi 5 stycznia, 18 marca i 13 października.

Znane osoby o tym imieniu:
 Edwarda Orłowska.

Żeńskie imiona angielskie